Wakatsuki puede hacer referencia a:

 El Wakatsuki, destructor de la Armada Imperial Japonesa.
 Wakatsuki Reijirō, ex primer ministro japonés.
 Jeanne Wakatsuki Houston, escritora estadounidense.